Никола́й Елисе́ев:
 Елисеев, Николай Александрович (род. 1982) — российский биатлонист, призёр Универсиады, чемпион России.
 Елисеев, Николай Александрович (1897—1966) — советский геолог и петрограф.
 Елисеев, Николай Алексеевич (1903—1973) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Елисеев, Николай Васильевич (1912—1982) — советский ветеринар, начальник Главохоты РСФСР.
 Елисеев, Николай Петрович (1924—2007) — советский директор и организатор производства
 Елисеев, Николай Трофимович (1911—1967) — Герой Советского Союза.
 Елисеев, Николай (род. 1994) — латвийский хоккеист.